Auner ist der Familienname folgender Personen:

 Arvid Auner (* 1997), österreichischer Snowboarder
 Daniel Auner (* 1987), österreichischer Geiger
 Dieter Auner (* 1970), rumäniendeutscher Dokumentarfilmer
 Mary Dickenson-Auner (1880–1965), irische Violinistin, Pädagogin und Komponistin
 Norbert Auner (* 1952), deutscher Chemiker

Auner heißen folgende geographische Objekte:
 Auner (Gemeinde Westendorf), Ort bei Westendorf, Bezirk Kitzbühel, Tirol